"Естерс" ІФ () — шведський футбольний клуб із міста Векше.

Історія 
Заснований 20 квітня 1930 року. 4-разовий чемпіон Швеції. У сезоні 2012 року став переможцем у Супереттан (другій лізі Швеції) і повернувся в Аллсвенскан, але знову вибув із неї.

Провів у Аллсвенскан 33 сезони (останній — 2013): зіграв 794 матчі, у яких здобув 295 перемог, 231 нічию і 268 поразок, різниця м'ячів 1166-1014.

Досягнення 

Аллсвенскан:
 Чемпіон (4): 1968, 1978, 1980, 1981
 Срібний призер (3): 1973, 1975, 1992 (турнір)

Кубок Швеції:
 Володар кубка (1): 1976-1977
 Фіналіст (4): 1973-1974, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках

Кубок європейських чемпіонів:

8 матчів, 1 перемога, 1 нічия, 6 поразок, різниця м'ячів 3-14.

Кубок володарів кубків УЄФА:

2 матчі, 2 нічиї, різниця м'ячів 2-2.

Кубок УЄФА:

26 матчів, 8 перемог, 3 нічиї, 15 поразок, різниця м'ячів 34-48.

 1/32, 1/16, 1/8 — 1/32, 1/16, 1/8 фіналу.
 1Q, 2Q — кваліфікаційні раунди.

Разом: 36 матчів, 9 перемог, 6 нічиїх, 21 поразка, різниця м'ячів 39-64.

Посилання 
 Офіційна сторінка

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1930